D53 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D53 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië